Симфония № 11 ре мажор, KV 84/73q — симфония, авторство которой традиционно приписывается Вольфгангу Амадею Моцарту. Считается, что произведение датируется 1770 годом; оно могло быть написано в Милане или Болонье.

Возможными авторами симфонии музыковеды называют Леопольда Моцарта и Карла Диттерсдорфа. Исследователь творчества Моцарта Нил Заслав пишет: «Сравнение результатов двух стилистических анализов первой части произведения <…> показывает, что Вольфганг, скорее всего, был истинным автором симфонии».

Сочинение состоит из трёх частей вместо традиционных четырёх ― в нём отсутствует менуэт. Нил Заслав говорит, что «финал симфонии имеет атмосферу произведений Глюка и очень близок к опере-буффа».

Структура 
Симфония состоит из следующих частей:
 Allegro, 4/4
 Andante, 3/8
 Allegro, 2/4

Произведение написано для двух гобоев, двух валторн in D и струнных.

Примечания

Литература 
 Dearling, Robert: The Music of Wolfgang Amadeus Mozart: The Symphonies Associated University Presses Ltd, London 1982 ISBN 0-8386-2335-2
 Kenyon, Nicholas: The Pegasus Pocket Guide to Mozart Pegasus Books, New York 2006 ISBN 1-933648-23-6

Ссылки 
 Ноты на IMSLP